En tidsperiode (en epoke eller et tidsinterval) er en afstand mellem to punkter (hændelser) i tiden. Det er en benævnelse af længere tidsenheder, som er naturlig afgrænsede fra hinanden. Der måles med ur og kalender.

Begrebet tidsperiode anvendes også ofte om epoker som stenalder, vikingetiden, industrialismen - og 1970'erne.

Tidsinterval

Se også 
 Almanak
 Kronologi

Kilder/referencer

Periode
Kronologi